Старе Место може бити:

 Старе Место (Братислава), градско насеље у округу Братислава I, Братиславски крај, Словачка Република
 Старе Место (Кошице), градско насеље у округу Кошице I, Кошички крај, Словачка Република

Види још 
 Старе Мјесто